

Nom commun 
 Misis est le nom vernaculaire du papillon Hyponephele lycaon.

Toponyme 
 Misis est le nom encore usuel de la ville antique de Mopsueste en Turquie, appelée Yakapinar depuis les années 1960.